Окаемово — название населённых пунктов в России:

 Окаёмово — деревня в Сергиево-Посадском районе Московской области.
 Окаемово — село в Рыбновском районе Рязанской области.
 Окаемово — деревня в Кимрском районе Тверской области.